Die 5. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 6. bis 15. März 1964 in der Tschechoslowakei ausgetragen. Insgesamt traten 16 Mannschaften an. Erstmals stellten bei diesem Turnier die BRD und die DDR eigene Mannschaften. Weltmeister wurde Rumänien mit einem 25:22-Sieg im Finale gegen Schweden. Die Bundesrepublik Deutschland belegte am Ende den vierten Platz, die DDR schied bereits in der Vorrunde aus.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Mannschaften in vier Gruppen mit jeweils vier Teams gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus.

Gruppe A in Zlín

Gruppe B in Bratislava

Gruppe C in Prag

Gruppe D in Pardubice

Hauptrunde 
Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde. Dabei kamen die Teams aus den Vorrundengruppen A und B in die Gruppe I, die Mannschaften aus den Gruppen C und D in die Gruppe II. Das Resultat aus dem direkten Duell der jeweils beiden Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe wurde mit in die Hauptrunde übernommen.

Gruppe I in Prag

Gruppe II in Prag

Finalspiele 
Die beiden Ersten der Hauptrunde spielten das Finale aus, die beiden Zweitplatzierten das Spiel um Platz 3, die Dritten das Spiel um Platz 5 und die beiden Letzten der Hauptrundengruppen das Spiel um Platz 7.

Spiel um Platz 7 in Prag

Spiel um Platz 5 in Prag

Spiel um Platz 3 in Prag

Finale in Prag

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützen

Aufgebote

Medaillengewinner

4. Platz: Bundesrepublik Deutschland 

Trainer: Werner Vick

10. Platz: Deutsche Demokratische Republik 

Trainer: Heinz Seiler

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1964 (PDF-Datei; 92 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1964

Manner 1964
Handballveranstaltung 1964
Weltmeisterschaft Manner 1964